Bellemare ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Alexandre Adolphe Carrey de Bellemare (1824–1905), französischer Divisionsgeneral
 Alex Bellemare (* 1993), kanadischer Freestyle-Skier
 Gaston Bellemare (* 1942), kanadischer Schriftsteller
 Marc Bellemare (* 1956), kanadischer Politiker
 Maurice Bellemare (1912–1989), kanadischer Politiker
 Pierre Bellemare (1929–2018), französischer Schriftsteller und Moderator
 Pierre-Édouard Bellemare (* 1985), französischer Eishockeyspieler
 Rose-Eliandre Bellemare (* 1989), französische Turnerin
 Sylvain Bellemare (* 1968), kanadischer Tontechniker
 Thomas Bellemare (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Belmar